Fillmore kan avse:

Fillmore! – en animerad TV-serie

Personer
Millard Fillmore (1800–1874), USA:s 13:e president

Platser
Fillmore County, Nebraska
Fillmore County, Minnesota
Fillmore, Kalifornien 
Fillmore, Illinois
Fillmore, Indiana
Fillmore, Missouri
Fillmore, New York
Fillmore, Utah